Кумсуат — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кумсуат — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Кумсуат — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Кумсуат — село в Лебяжинском районе Павлодарской области.